Кнуд, или Кнут, встречается также английская форма Канут — имя нескольких королей Дании, два из которых были также королями Англии.

 Кнуд I Хардекнуд (917? — 948?)
 Кнуд Великий (1018—1035), в Дании известен как Кнуд II, в Англии — Кнуд (Канут) I
 Хардекнуд (1035—1042), в Дании известен как Кнуд III, в Англии — Хардиканут или Кнуд (Канут) II
 Кнуд IV Святой (1080—1086)
 Кнуд V (1154—1157)
 Кнуд VI (1182—1202)

См. также 
 Кнут (значения)